Эберхард Е́ккель (; 29 июня 1929, Везермюнде — 15 августа 2017, Штутгарт) — немецкий историк, исследователь нацистской Германии.

Биография 
Эберхард Еккель учился в гимназии в Дортмунде и Фульде, затем изучал историю в Гёттингенском, Тюбингенском, Фрайбургском и Флоридском университетах, а также в Сорбонне. В 1955 году защитил докторскую диссертацию во Фрайбурге. Работал научным ассистентом в Кильском университете и хабилитировался в 1961 году. До 1966 года проработал приват-доцентом в Кильском университете. С 1967 года и до выхода на пенсию в звании профессора преподавал новейшую историю в Штутгартском университете.

С 1967 года Еккель состоял в Социал-демократической партии Германии, в 1968 году активно поддержал на выборах кандидатуру Вилли Брандта.

Широким слоям общественности Эберхард Еккель стал известен прежде всего благодаря его исследованиям личности Адольфа Гитлера. В 1969 году была опубликована книга Еккеля «Мировоззрение Гитлера». Труд Еккеля «Франция в гитлеровской Европе: политики Германии в отношении Франции во Второй мировой войне» и по настоящее время является признанным источником этого периода истории. В 1980 году Еккель выпустил полное собрание сохранившихся 694 документов Гитлера, в котором оказалось 76 подделок, выполненных Конрадом Куяу. В судебном процессе по делу о так называемых «дневниках Гитлера» Еккель выступил в качестве свидетеля. В 1988 году вместе с публицисткой Леей Рош Эберхард Еккель выступил с инициативой создания главного мемориала жертвам холокоста в Германии.

Похоронен на Биркахском кладбище в Штутгарте.

Сочинения 
 Frankreich in Hitlers Europa. Die deutsche Frankreichpolitik im 2. Weltkrieg. Stuttgart 1966
 Hitlers Weltanschauung. Entwurf einer Herrschaft. Wunderlich, Tübingen 1969. Häufige Neuaufl., zuletzt DVA 1991 ISBN 3421060835
 Der Mord an den Juden im Zweiten Weltkrieg. Entschlussbildung und Verwirklichung. Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart 1985, ISBN 3-421-06255-2.
 Hitlers Herrschaft. Vollzug einer Weltanschauung. Deutsche Verlagsanstalt DVA, 4. Aufl. Stuttgart 1999, ISBN 3-421-06254-4 (Erstausgabe Stuttgart 1986)
 Das deutsche Jahrhundert. Eine historische Bilanz. Fischer Taschenbuch, Frankfurt 1999, ISBN 3-596-13944-9.

Примечания

Ссылки 
 

Историки Германии
Преподаватели Штутгартского университета
Преподаватели Кильского университета
Члены Гейдельбергской академии наук
Академики Польской академии наук
Исследователи Холокоста
Члены Социал-демократической партии Германии
Офицеры ордена «За заслуги перед ФРГ»
Кавалеры ордена «За заслуги перед землёй Баден-Вюртемберг»
Биографы Адольфа Гитлера
Похороненные в Штутгарте